Mao eller MAO kan syfta på: 

 MAO – ett enzym i hjärnan, se Monoaminoxidas
 Maoism – en form av kommunism

Personer 
 Mao Zedong (1893–1976), en marxist-leninistisk teoretiker, politiker och revolutionär

Geografi

Dominikanska republiken 

 Mao, Dominikanska republiken,

Spanien 

 Maó (kommunhuvudort i Spanien), Balearerna, Illes Balears,